Кетебаев — казахская фамилия. Известные носители:
 Кетебаев, Камалбай (1929—1999) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Кетебаев, Бахытжан Камалбаевич (род. 1966) — общественный деятель, политик, руководитель телеканала.
 Кетебаев, Муратбек Камалбаевич (род. 1957) — общественный и государственный деятель, политик.